Nuclear Regulatory Commission – amerykańska komisja rządowa między innymi wydająca zezwolenia na budowę elektrowni jądrowych
 Radio cyfrowe – radiofonia cyfrowa
 National Rugby Championship – australijskie rozgrywki w rugby union
 Folia NRC

Przypisy